Серія A 2019—2020 — 86-й розіграш чемпіонату Серії А. Чемпіонат стартував 14 вересня 2019 року, фінішував фінальним матчем плей-оф 8 лютого 2020. Чемпіоном вшосте став «Азіаго».

Регулярний сезон

Фінал чотирьох

Півфінали

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт 
 eliteprospects 
 Серія A на hockeyarchives 

2020
Італія
Італія
2019 в італійському спорті‎
2020 в італійському спорті